Listados abaixo estão as datas e jogos das fases eliminatórias da Zona da Oceania (OFC) da Copa do Mundo FIFA de 1994. Para mais detalhe das eliminatórias, veja o artigo Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994.

Um total de 7 países participaram da competição.Todavia, a Samoa Ocidental desistiu. A Zona da Oceania teve 0,25 vaga (de 24) no torneio final.

Houve duas fases de eliminatórias:
Primeira Rodada: Os 6 times foram divididos em 2 grupos de 3 times cada. Os 3 times jogaram entre si em jogos de turno e returno. Os vencedores do grupo avançaram para a fase final.
Fase Final: Os 2 times jogaram entre si em jogos de ida e volta. O vencedor avançou para o Play-off intercontinental CONCACAF / OFC.

Primeira Rodada

Grupo A

Austrália avançou para a fase final.

Grupo B

Nova Zelândia avançou para a Fase Final.

Fase Final

Austrália avançou para o Play-off intercontinental CONCACAF / OFC pelo placar agregado de 4-0.

Ver Também
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 - América do Sul
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 - América do Norte, Central e Caribe
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 - África
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 - Ásia
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 - Europa

Oceania
1994